Хейли Картер — американская теннисистка. Она занимает 26-е место в рейтинге WTA в парном разряде, которое она достигла 10 мая 2021 года. Картер выиграла два титула WTA в парном разряде, два титула в парном разряде серии WTA 125, а также девять титулов на ITF Circuit.

С 2020 года состоит в лиге World TeamTennis.

Карьера 
В детстве Картер играла в теннисной академии Smith Stearn’s. Она выиграла 14 чемпионатов штата Южная Каролина. В период с 2009 по 2012 год выиграла три титула ITF Junior Circuit в одиночном разряде, а также один титул в парном разряде. Является бессменным лидером Конференции Атлантического побережья по количеству побед в женском теннисе в одиночном разряде (с 168 победами). Сейчас Картер играет в основном в женском парном разряде.

Победы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на WTA
 Профиль на ITF
 Профиль на North Carolina’s

Теннисисты США